Красное небо () — итальянская драма 1950 года, режиссёр Клаудио Гора.
 Красное небо () — греческая драма 2011 года, режиссёр Laya Yourgou.
 Красное небо () — американский боевик 2014 года, режиссёр Марио Ван Пиблз.
 Красное небо () — мексиканский телесериал 2011 года, режиссёр Пабло Гомес Саэнс.
 Красное небо () - немецкий фильм 2023 года режиссёра Кристиана Петцольда.
 Красное небо. Чёрный снег — российский фильм 2003 года, режиссёр Валерий Огородников.